Mužská čtyřhra Hall of Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže newportského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jonatan Erlich a Artem Sitak, který vypadl v úvodním kole s Granollersem a Stachovskim.

Vítězem se stal španělsko-ukrajinský pár Marcel Granollers a Serhij Stachovskyj, který ve finále za 1.59 hodiny zdolal salvadorsko-mexickou dvojici Marcelo Arévalo a Miguel Ángel Reyes-Varela. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [13–11]. Oba šampioni, kteří v úvodní sadě neproměnili čtyři setboly, si při prvním společném startu do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Granollers vybojoval sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour s jedenáctým spoluhráčem a pro Stachovského to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Ukrajinec i nadále zůstal ve finále ATP neporažen, když vyhrál celkově osmý finálový duel v řadě.

Na prahu vyřazení se Granollers se Stachovskim ocitli v semifinále, v němž odvrátili tři mečboly Daniellovi s Paesem.

Nasazení párů 

  Santiago González /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Artem Sitak (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Leander Paes (semifinále)
  Ben McLachlan /  John-Patrick Smith (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hall of Fame Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019